Jussy heißen folgende Orte:

in der Schweiz:
 Jussy GE, Gemeinde im Kanton Genf

in Frankreich:
 Jussy (Aisne), Gemeinde im Département Aisne
 Jussy (Moselle), Gemeinde im Département Moselle
 Jussy (Yonne), Gemeinde im Département Yonne
 Jussy-Champagne, Gemeinde im Département Cher
 Jussy-le-Chaudrier, Gemeinde im Département Cher
 ein Ortsteil der Gemeinde Pers-Jussy im Département Haute-Savoie
 eine Ortschaft in der Gemeinde Sciez im Département Haute-Savoie
 eine Ortschaft in der Gemeinde Vallières-sur-Fier im Département Haute-Savoie

Jussy bezeichnet ferner:
 Établissements Jussy, ehemaliger französischer Automobilhersteller